Celestine –  altra denominazione del minerale Celestina
 Celestine – variante del nome Celestino
 Benedettine celestine – ordine religioso